The Other Side to czwarta studyjna płyta zespołu Godsmack o akustycznym brzmieniu. Płyta zawiera 7 utworów co daje łączny czas 29:56, nie jest więc zaliczana do pełnoprawnych albumów długogrających (LP) ale do rodzaju EP.

Lista utworów 
 "Running Blind" - 3:59
 "Re-Align" - 4:23
 "Touché" - 3:37
 "Voices" - 3:44
 "Keep Away" - 4:48
 "Spiral" - 5:21
 "Asleep" - 3:58

Twórcy 
 Sully Erna - śpiew
 Shannon Larkin - perkusja
 Robbie Merrill - gitara basowa
 Tony Rombola - gitara elektryczna, śpiew

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Minialbumy wydane w roku 2004
Albumy Godsmacka
Albumy Republic Records